Доможировка — название населённых пунктов:

Россия 
 Доможировка — деревня в Мокшанском районе Пензенской области.
 Доможировка — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.